Das zweite Event der WPBSA Pro Ticket Series 86/87 wurde vom 8. bis zum 15. Juni 1985 im Butlin’s-Feriencamp im walisischen Pwllheli ausgetragen. In einer Neuauflage des Endspiels des ersten Events besiegte diesmal Jon Wright den vorherigen Sieger David Roe. Der Waliser Mark Bennett spielte mit einem 116er-Break das einzige Century Break und zugleich höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Die Zigarettenmarke Embassy fungierte als Sponsor des Turnieres. Insgesamt wurden 20.000 Pfund Sterling ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 128 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ausspielten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung des Turnierverlaufs aufgeteilt in mehrere Turnierpläne.

Runde der letzten 128 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Im Finale des ersten Events hatte David Roe Jon Wright mit 5:4 besiegt. Diesmal war es Wright, der sich den Turniersieg sicherte; er gewann klar mit 5:1.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Wales
Sportveranstaltung in Gwynedd
Pwllheli